Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Masters 2014 nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Z kvalifikace postoupilo šest tenistů po výhrách ve dvou kolech. Obhájcem titulu byl první hráč světa Novak Djoković ze Srbska, kterému se jako prvnímu singlistovi v historii turnaje, od roku 1972, podařilo vyhrát dva ročníky v řadě.

Ve finále si Djoković poradil se sedmým nasazeným Kanaďanem Milosem Raonicem po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Srbský tenista tak na okruhu ATP Tour získal čtyřicátý sedmý titul kariéry a sedmý v probíhající sezóně. Na žebříčku ATP si upevnil pozici světové jedničky.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení měli volný los do druhého kola.
 'Novak Djoković (vítěz)
 Roger Federer (čtvrtfinále)
 Stan Wawrinka (3. kolo)
 David Ferrer (čtvrtfinále)
 Tomáš Berdych (semifinále)
 Kei Nišikori (semifinále)
 Milos Raonic (finále)
 Andy Murray (čtvrtfinále)
 Grigor Dimitrov (3. kolo)
 Jo-Wilfried Tsonga (3. kolo)
 Roberto Bautista Agut (3. kolo)
 Feliciano López (3. kolo)
 John Isner (2. kolo)
 Kevin Anderson (čtvrtfinále)
 Gilles Simon (2. kolo)
 Fabio Fognini (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2014
ATP World Tour 2014